Kajino ist der Familienname folgender Personen:

 Satoshi Kajino (* 1965), japanischer Fußballspieler
 Tomoyuki Kajino (* 1960), japanischer Fußballspieler